Une année bissextile commençant un vendredi est une année de 366 jours dont le  tombe un vendredi, le 29 février un lundi et le 31 décembre un samedi, comme :
 2016, la dernière ;
 2044, la prochaine.

On lui affecte les lettres dominicales CB.

Calendrier annuel correspondant

Autres années bissextiles commençant un vendredi 
  :
  : 1712 • 1740 • 1768 • 1796
  : 1808 • 1836 • 1864 • 1892
  : 1904 • 1932 • 1960 • 1988

  :
  : 2016 • 2044 • 2072
  : 2112 • 2140 • 2168 • 2196
  : 2208 • 2236 • 2264 • 2292
  : 2304 • 2332 • 2360 • 2388

Voir aussi 

Vendredi